Даріуш Єме́льняк (, народився ) — польський теоретик управління, що спеціалізується на управлінні високими технологіями, ад'юнкт-професор в Академії Леона Козьмінського, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та керівник науково-дослідного центру CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces).

Освіта і наукові ступені 
Закінчив  імені Тадеуша Рейтана у Варшаві і п'ятирічний магістерський курс (summa cum laude) на  Варшавського університету (2000).

У 2004 здобув докторський ступінь з економіки в Академії Леона Козьмінського. Керівником його роботи під назвою Інформатики в організаціях. Дослідження професійної культури програмістів, був .

У 2009 році за роботу Праця, що опирається на знання, здобув ступінь габілітованого доктора.

Наукові інтереси 

Займається якісними дослідженнями організацій в рамках інтерпретативної парадигми, критичною теорією управління, дослідженням дій, теорією професіоналізації. Досліджував працівників у сфері знань (knowledge-workers) на прикладі програмістів у Польщі та США. Написав книгу про Вікіпедію.

Активність у Вікіпедії 
Ємельняк є активним членом руху Вікімедіа, зокрема редактором Вікіпедії, яку він редагує під ніком Pundit. 22 жовтня 2014 року був на відкритті Пам'ятника Вікіпедії як один з вікіпедистів. У травні 2017 року Ємельняка на три роки обрали членом Ради повірених Фонду Вікімедіа — найвищого керівного органу Фонду.

Вибрані праці

Наукові публікації 

 Jemielniak, Dariusz i Latusek, Dominika (2005), Zarządzanie – teoria i praktyka od podstaw, Warszawa: WSPiZ, .
 Jemielniak, Dariusz i  (red.) (2008), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Warszawa: , ISBN 978-83-60501-95-5.
 Koźmiński, Andrzej K. i Jemielniak, Dariusz (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978-83-60501-58-0 (książka uznana za najlepszą książkę ekonomiczną w kategorii zarządzanie i marketing na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w 2008 roku).
 Jemielniak, Dariusz (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978-83-61408-18-5.
 Jemielniak, Dariusz i Kociatkiewicz, Jerzy (red.) (2008), Management Practices in High-tech Environments, Hershey-New York: Information Science Reference, ISBN 978-1-60566-176-6.
 Jemielniak, Dariusz i Kociatkiewicz, Jerzy (red.) (2009), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Hershey-New York: Information Science Reference, ISBN 978-1-60566-176-6.
 A. K. Козьминьски, В. П. Буянов, Д. Емельняк, A. A. Хачатуров (2010), Основы управления. Учебник для высших учебных заведений Москва: Московская Академия Экономики и Права ISBN 5-901770-02-1.
 Chrostowski, Aleksander i Jemielniak, Dariusz (2011), Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-180-9.
 Jemielniak, Dariusz (2012), The New Knowledge Workers, Cheltenham, UK – Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, ISBN 978-1-84844-753-0.
 Jemielniak, Dariusz i Marks, Abigail (red.) (2012), Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces, Hershey-New York: Information Science Reference, ISBN 978-1-4666-1836-7.
 Jemielniak, Dariusz (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16945-9.
 Jemielniak, Dariusz (red.) (2012) Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16946-6.
 Jemielniak, Dariusz (2013) Życie wirtualnych dzikich: netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa, Poltext, 376 s. ISBN 978-83-7561-285-1.
 Koźmiński, Andrzej K. i Jemielniak, Dariusz (2013) The New Principles of Management, Frankfurt - New York - Oxford: Peter Lang, ISBN 978-3-631-64252-8.
 Jemielniak, Dariusz (2014) , Stanford: Stanford University Press, 312 pp. 2 tables, 7 figures. ISBN 978-0-8047-8944-8

Публікації з англійської мови та літератури 

 Jemielniak, Dariusz i Labenz, Piotr (2003), Angielski – sztuka unikania błędów, Warszawa: Wiedza Powszechna, ISBN 83-214-1263-7.
 Jajdelski, Wojciech, Jemielniak, Dariusz i Rutkowski, Paweł (2004), Encyklopedia języka angielskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ISBN 83-08-03429-2.
 Ostrowska, Sabina i Jemielniak, Dariusz (2007), Trzech panów w łódce… z angielskim!, Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-13-5.
 Obrodzki, Tomasz i Jemielniak, Dariusz (2008), Wojna światów… z angielskim! Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-66-1.
 Fihel, Marta i Jemielniak, Dariusz (2009), Przygody Huckleberry'ego Finna… z angielskim! Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-74-6.
 Fihel, Marta i Jemielniak, Dariusz (2010), Przygody Sherlocka Holmesa… z angielskim! Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-60848-97-5.
 Jajdelski, Wojciech, Jemielniak, Dariusz, Oberda, Gabriela i Rutkowski, Paweł (2010) Język angielski – vademecum. Gramatyka i słownictwo, Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-62252-14-5.
 Jemielniak, Dariusz, Labenz, Piotr i Fihel, Marta (2010), Angielski. Słownik pułapek językowych, Warszawa: Wiedza Powszechna, ISBN 978-83-214-1459-1.
 Fihel, Marta i Jemielniak, Dariusz (2012), Sherlock Holmes i pies Baskervilleów... z angielskim, Warszawa: Telbit, ISBN 978-83-62252-75-6.
 Fihel, Marta, Jemielniak, Dariusz i Komerski, Grzegorz (2013), Wielki Gatsby z angielskim, Warszawa: Poltext, ISBN 978-83-7561-316-2.

Примітки

Посилання 

 Даріуш Ємельняк в базі «Люди науки» 

Польські науковці
Люди Фонду Вікімедіа